Павел Кокорев: Кокорев, Павел Андреевич (1921—1986) — Герой Советского Союза.
 Кокорев, Павел Антонович (1907—1981)  — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.